— японский геймдизайнер, директор Первого производственного отдела компании Square Enix, которым управляет совместно с продюсером Ёсинори Китасэ. Работу в компании начал с 1996 года и первое время занимал второстепенные должности, пока в 2002 году не был назначен главным дизайнером игры Final Fantasy X-2. После этого занимался написанием сценариев для нескольких проектов, отрежиссировал несколько игр, в частности, Final Fantasy XII: Revenant Wings и Final Fantasy XIII.

Участие в проектах 
 Bahamut Lagoon (1996) — сценарист, организатор сюжетных сцен
 Final Fantasy VII (1997) — организатор сцен
 Racing Lagoon (1999) — сценарист
 Final Fantasy X (2001) — руководитель-сценарист
 Final Fantasy X-2 (2003) — руководитель
 Техническое демо Final Fantasy VII на PlayStation 3 (2005) — супервайзер
 Final Fantasy XII: Revenant Wings (2007) — руководитель и автор сценария
 The World Ends with You (2007) — особая благодарность
 Dissidia: Final Fantasy (2008) — супервайзер по сценарию
 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King (2008) — автор сценария
 Blood of Bahamut (2009) — руководитель и автор сценария
 Final Fantasy XIII (2009) — руководитель и автор сценария
 Front Mission Evolved (2010) — автор сценария
 The 3rd Birthday (2010) — автор сценария
 MindJack (2011) — сценарист
 Imaginary Range (2011) — супервайзер
 Dissidia 012 Final Fantasy (2011) — особая благодарность
 Final Fantasy XIII-2 (2011/2012) — руководитель и автор сценария
 Lightning Returns: Final Fantasy XIII (2013) — руководитель и автор сценария

Примечания

Ссылки 

 Мотому Торияма — профиль и фотогалерея Square Haven People Database
 

Геймдизайнеры Японии
Супервайзеры
Сотрудники Square Enix